Wahlkreis Uckermark steht für folgende Wahlkreise in Brandenburg:

Landtagswahlkreise:

Bundestagswahlkreise:
 Bundestagswahlkreis Uckermark – Barnim I